Rosholt kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rosholt (South Dakota)
Rosholt (Wisconsin)